Dărmănești (Suceava megye)
 Dărmăneşti (Bákó megye)